Antoni Kołodziej (zm. 1937) – starszy sierżant Wojska Polskiego, podoficer 15 Pułku Piechoty „Wilków”, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych
 Antoni Kołodziej (1910–1986) – marynarz, działacz polityczny, poseł na Sejm Ustawodawczy 1947–1952